Mellon Bank Center to:

 Mellon Bank Center – wieżowiec w Filadelfii
 Mellon Bank Center – wieżowiec w Los Angeles